Жослен Тібо (,  12 січня 1975, Монреаль) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1990 року.

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 10-м загальним номером командою «Квебек Нордікс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Квебек Нордікс», «Колорадо Аваланч», «Монреаль Канадієнс», «Чикаго Блекгокс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Баффало Сейбрс».

Загалом провів 590 матчів у НХЛ, включаючи 4 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
З 2009 по 2011 був тренером воротарів «Колорадо Аваланч».

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2003.

Сім'я 
У Жослена три доньки, разом із сім'єю проживає в Шербруку.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Монреаля
Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Тренери «Колорадо Аваланш»‎
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Квебек Нордікс»
Канадські хокейні тренери‎